Бонне́й-сюр-Марн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 14 км на південний схід від Парижа, 3 км на південний схід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 5865 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 16454,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Бонней-сюр-Марн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн